Бонеј може да се односи на:

 Бонеј (Ен), насељено место у Француској, у департману Ен
 Бонеј (Ендр), насељено место у Француској, у департману Ендр
 Бонеј (Калвадос), насељено место у Француској, у департману Калвадос
 Бонеј (Шарант), насељено место у Француској, у департману Шарант

Види још 
 Списак чланака који почињу са „Бонеј"